Markevitchielinus – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1975 roku przez ukraińskiego biologa Wołodymyra Mykołajłowycza Tytara (ukr. Володимир Миколайович Титар).

Gatunki
Markevitchielinus anchoratus Titar, 1975

Przypisy 

Chondracanthidae